Łotewska Liga Koszykówki Kobiet (łot. Latvijas Sieviešu basketbola līga) – łotewska liga koszykówki kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej, powstała w 1991.

Finał

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi 
 Profil ligi na eurobasket.com 

Ligi koszykarskie
Koszykówka na Łotwie